Genevray ist der Name von

 Genevray (Thonon-les-Bains), Ortsteil von Thonon-les-Bains
 Nekropole von Genevray
 Genevray (Isère), ehemalige Gemeinde im Département de l’Isère
 Jérôme Genevray, französischer Filmregisseur und -produzent